Un nanotubo è una struttura simil-tubo in scala nanometrica. Il termine può riferirsi a:

 Nanotubo di carbonio
 Nanotubo inorganico
 Nanotubo di DNA
 Membrana di nanotubo – una connessione tubulare a membrana tra cellule